Personen met de achternaam Antonino
 Gaudencio Antonino, Filipijns politicus
 Magnolia Antonino, Filipijns politicus

Voornaam
 Antonino, een jongensnaam

Zie ook 
 Sant'Antonino (doorverwijspagina)